Új Párt, rövid életű nemzeti radikális politikai párt volt a dualista Magyarországon a 20. század legelején
 Új Párt, 1873-ban létrejött görögországi párt
 Új Párt, liberális, centrista és Európa-párti politikai párt Szerbiában
 Új Párt, brazíliai párt